Daru Cuo kan syfta på följande platser:

Kina 

 Daru Co, sjö, Tibet, 
 Darug Co, sjö, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar